(1190) Пелагея () — астероид из группы главного пояса. Был открыт 20 сентября 1930 года в Симеизской обсерватории советским астрономом Григорием Неуйминым. Назван в честь Пелагеи Фёдоровны Шайн, первой женщины-астронома, открывшей малую планету, — (1112) Полония.

См. также 
 Список астероидов (1101—1200)
 Классификации малых планет
 (1112) Полония

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые в 1930 году
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей